Two for the Money (1972), een televisiefilm uit 1972
 Two for the Money (2005), een film uit 2005 met in de hoofdrollen Al Pacino en Matthew McConaughey